A 15-a ediție a Campionatului European de Atletism s-a desfășurat între 27 august și 1 septembrie 1990 la Split, Iugoslavia. Au participat 915 sportivi din 33 de țări.

Stadion 
Probele au avut loc pe Stadionul Poljud din Split. Acesta a fost construit pentru Jocurile Mediteraneene din 1979.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
21 de atleți au reprezentat România.

 Marieta Ilcu – lungime - locul 2
 Ella Kovacs – 800 m - locul 5 – 4x400 m - locul 11
 Elena Fidatov – 1500 m - locul 5
 Margareta Keszeg – 3000 m - locul 5
 Tudorița Chidu – 800 m - locul 6 – 4x400 m - locul 11
 Doina Melinte – 1500 m - locul 6
 Bogdan Tudor – lungime - locul 8
 Petra Văideanu – heptatlon - locul 8
 Aurica Mitrea – 800 m - locul 9 – 4x400 m - locul 11
 Nicoleta Căruțașu – 400 m garduri - locul 12 – 4x400 m - locul 11
 Violeta Beclea – 1500 m - locul 12
 Viorica Ghican – 10 000 m - locul 13
 Manuela Tîrneci – disc – locul 13
 Gheorghe Gușet – greutate - locul 16
 Alina Astafei – înălțime - locul 16
 Dumitru Negoiță – suliță - locul 22
 Victoria Oprea – 10 km marș - locul 22
 George Boroi – 110 m garduri - locul 24
 Mugur Mateescu – 400 m garduri - locul 24
 Liliana Năstase – heptatlon - 
 Felicia Țilea – suliță -

Note

Legături externe 
  Split European Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1990 European Champs la athleticspodium.com

Atletism
1990
Sport în Iugoslavia
Split